Алхи́мов — русская фамилия. Известные носители:
 Алхимов, Владимир Сергеевич (1919—1993) — советский экономист, руководитель Государственного банка СССР (1976—1986).
 Алхимов, Евгений Валерьевич (род. 1977) — российский футболист.